Aubele ist der Name von
Federico Aubele (* 1974), argentinischer Musiker 
Monika Aubele (* 1950), deutsche Filmproduzentin

Siehe auch:
Aubel (Begriffsklärung)